Farpoint bezeichnet:

 Farpoint (Band), eine US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 Farpoint-Observatorium, eine Sternwarte in Kansas
 (23989) Farpoint, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Farpoint (Computerspiel), ein Videospiel für die PlayStation 4